Représentant peut faire allusion à :
 deux postes de l'Union européenne :
 l'ancien poste de Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune qui a existé de 1999 à 2009 ;
 le poste de Haut Représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité qui a pris la suite de la précédente fonction et qui équivaut au « ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne » du projet de Constitution européenne ;
Haut Représentant international en Bosnie-Herzégovine, un représentant de l'ONU ayant un pouvoir politique important en Bosnie-Herzégovine ;
Représentant américain au commerce, un bras de la branche exécutive du gouvernement fédéral des États-Unis ;
Représentant de la Reine aux îles Cook, le représentant formel du souverain de Nouvelle-Zélande aux îles Cook ;
Représentant en mission, un envoyé extraordinaire de l'Assemblée législative pendant la période de la Révolution française ;
Représentant-représentation, un concept de psychanalyse ;
Voyageur représentant placier, un intermédiaire salarié chargé de distribuer les services ou produits d'un ou plusieurs employeurs ;
Représentant est un membre de la Chambre des représentants des États-Unis, ou un membre de la législature d'État de plusieurs États américains.

En politique, représentant peut désigner un élu.

Articles connexes